Шубич (Šubić) — сербская и хорватская фамилия; может означать:

 Екатерина Шубич (Катарина Хорватская) (ум. 1358) — хорватская дворянка из династии Шубичей, жена князя Легницы и Бжега Болеслава III Расточителя, княгиня Бжегская с 1352.
 Елена Шубич (ум. 1378) — управляла Боснийским банатом в качестве регента с 1354 до 1357.
 Елена Шубич Неманьич — урожденная Неманьич, сестра короля Стефана Уроша IV, жена хорватского Младена III Шубича.
 Младен I Шубич (уб. 1304) — бан Боснии.
 Младен II Шубич (ок.1270 — 1341) — бан Хорватии, бан Боснии.
 Младен III Шубич — хорватский вельможа.
 Никола Шубич Зринский (венг. Миклош; 1508—1566) — граф, полководец императора Священной Римской империи Фердинанда I.
 Павел I Шубич (ок.1245 — 1312) — бан Хорватии (c 1293), господарь Боснии.
 Павел II Шубич — хорватский дворянин.
 Паола Шубич Зринская (род. 1969) — жена сына принца Эдуарда Кентского.
 Сергей Шубич — русский шашист.
 Юрий I Шубич (ум. 1303) — правитель Далмации.
 Юрий II Шубич (1275—1328) — правитель Далмации.

См. также
 Шубичи — деревня Пружанского района Брестской области Белоруссии.
 Орден Николы Шубича Зринского

Примечания